«Дублинские убийства» () — телевизионный телесериал, основанный на романах ирландской писательницы Таны Френч «В лесной чаще» и «Сходство» по заказу британского BBC и Starz.

В январе 2020 года стало известно, что канал Starz ведёт переговоры о создании второго сезона.

Сюжет 
В густом лесу на окраине Дублина находят труп ребёнка. Дело ведут полицейские Роб Райли и Кэсси Мэддокс. В ходе расследования они подозревают, что убийство связано с пропажей троих детей в дублинских лесах больше двадцати лет назад. Жуткие факты, открывающиеся следователям, заставляют их лицом к лицу столкнуться со своими собственными демонами. А взаимоотношения напарников переживают серьёзную проверку.

В ролях

Основной состав 
 Киллиан Скотт — детектив Роб Райли
 Сара Грин — детектив Кэсси Мэддокс
 Том Вон-Лолор — Фрэнк Макки
 Мо Данфорд — Сэм О’Нил
 Сэм Кили — Даниэль Марч
 Акил Антонио — Рафаэль «Раф» Хайленд
 Келли Чарли — Джастин Маннеринг
 Эмме Ванесса — Эбигейл «Эбби» Cтоун
 Макнамара Лия — Розалинда Девлин
 Кенни Ян — Филан
 О’Хара Юджин — Куигли
 Холден Джонни — Дэмиен Доннелли
 Конлет Хилл — О’Келли
 Макдональд Питер — Джонатан Девлин
 Монахан Кэти — Маргарет Девлин
 Роу Эрика — Алана Шори
 Маккен Эми — Кэти и Джессика Девлин

Список эпизодов

Сезон 1 (2019)

Отзывы критиков

Примечания 

Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2019 году
Экранизации романов
Детективные телесериалы Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Би-би-си